Га́нзен (Hansen, Hanzen) — русское написание фамилии датского происхождения :

Известные носители 
 Ганзен, Август Генрих (1813—1849) — педагог, редактор, приват-доцент Дерптского университета.
 Ганзен, Александр Михайлович (1868—1929) — генерал-майор, георгиевский кавалер. 
 Ганзен, Алексей Васильевич (1876—1937) — художник-маринист.
 Ганзен, Анна Васильевна (девичья фамилия — Васильева; 1869—1942) — переводчица скандинавских писателей.
 Ганзен, Владимир Александрович (1927—1997) — советский психолог (ЛГУ).
 Ганзен, Карл Петрович (1797—1878) — генерал-лейтенант, начальник инженеров Отдельного Кавказского корпуса.
 Ганзен, Петер Андреас (1795—1874) — немецкий астроном и геодезист.
 Ганзен, Пётр Готфридович (1846—1930) — датско-русский литератор, переводчик.
 Ганзен, Цецилия Генриховна (1897—1989) — русская скрипачка.

Другое 
 Ганзен — лунный кратер.
 (4775) Ганзен — астероид.

См. также 
 Гензен
 

